Leucade (isola), una delle isole Ionie, nota anche come Leuca, o Lefkada (in greco Λευκάδα [Lefkàda], anche denominata Lefkas o Leukas), o Santa Maura, secondo l'antica denominazione veneziana)
Leucade (città), città greca sull'omonima isola
Leucade (unità periferica),  unità periferica greca, comprendente l'isola di Leucade ed altre tre isole ionie.